Curicta bezeichnet:

 Curicta (Gattung), eine Gattung von Wasserwanzen
 Krk, lateinischer Name der Insel